Dominique Delport (1967-), dirigeant d’entreprise et un homme de médias français
 Hendrik Delport, (1900-1981), était un homme politique belge.
 Louis Delport, (1866-1940), était un homme politique français.
 Marius Delport, (1985- ), est un joueur de rugby à XV sud-africain.
 Tertius Delport, (1939- ), est un avocat et un homme politique sud-africain.
 Thinus Delport, (1975- ), est un joueur de rugby à XV sud-africain.
 Willa Delport, (1920-1984), était un joueur de rugby à XV sud-africain.

Homonymie
Homonymie de patronyme